JOP se može odnositi na:

 Jezički-orijentisano programiranje
 Java optimizovani procesor